Battaglia di Capo Passero combattuta nel 1718 tra la Armada Española e la Royal Navy
Battaglia di Capo Passero combattuta nel 1940  nel corso della seconda guerra mondiale tra unità navali della Regia Marina e della Royal Navy